Појам Јагуар може да се односи на:
 Јагуар, врста дивље мачка, -{Panthera onca}-.
 Јагуар аутомобили, британски произвођач возила
 Јагуар рејсинг, формула 1 тим
 Јагуар (авион), британско-француски борбени авион